Publi Cèler, cavaller romà del temps de Neró
 Cèler (executat per Domicià), cavaller romà del temps de Domicià 
 Cèler (arquitecte), arquitecte romà
 Canini Cèler, retòric grec
 Quint Cecili Metel Cèler
 Magi Cèler Vel·leià
 Servi Asini Cèler